Āb-e Bīd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Āb-e Bīd (vattendrag i Iran), Khuzestan, 
 Rūdkhāneh-ye Āb-e Bīd (vattendrag), Khuzestan, 
 Āb Bīd-e Ḩājj Bābā, ort, Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar